Marjane est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités 
Marjane est un pseudonyme ou un patronyme porté notamment par :
 Léo Marjane appelée aussi Marjane, (1912-2016), est une chanteuse française.
 Marjane Satrapi (en persan : مرجان ساتراپی, Marjāne Sātrāpi), née le  à Rasht (Iran), est une auteure de bande dessinée (scénariste et dessinatrice) et une réalisatrice française d’origine iranienne et d’expression francophone.

Société 
 Marjane Holding est une entreprise de grande distribution marocaine